Rochebrune puede referirse a 

 Rochebrune, comuna de Altos Alpes.
 Rochebrune, comuna de Drôme.